SLU puede referirse a:

 El código IATA del Aeropuerto George F. L. Charles
 La abreviatura para una Sociedad limitada unipersonal